Мирриниум () — монотипный род деревянистых растений семейства . Включает единственный вид — Мирриниум тёмно-пурпурный ().

Ботаническое описание 
Однодомное, вечнозелёное, кустовидное дерево. Листья простые, очерёдные, узколанцетные. Цветки собраны в пучковидные соцветия. Лепестки свинцово-синеватые. Тычинки крупные, тёмно-красные. Плоды — синевато-чёрные ягоды.

Примечания

Литература 
 

Миртовые
Флора Южной Америки
Монотипные роды растений